Die Dutch Open 2013 im Badminton fanden vom 8. bis zum 13. Oktober 2013 im Topsportcentrum in Almere statt. Das Preisgeld betrug 50.000 US-Dollar, wodurch das Turnier in das BWF-Level 3B eingeordnet wurde. Das Turnier gehörte zum BWF Grand Prix 2013.

Herreneinzel

Setzliste 
  Eric Pang (1. Runde)
  Tan Chun Seang (3. Runde)
  Arif Abdul Latif (nicht angetreten)
  Ville Lång (nicht angetreten)
  Henri Hurskainen (3. Runde)
  Derek Wong Zi Liang (Viertelfinale)
  Dmytro Zavadsky (Halbfinale)
  Chan Yan Kit (Finalist)
  Petr Koukal (nicht angetreten)
  Zulfadli Zulkiffli (2. Runde)
  Wisnu Yuli Prasetyo (3. Runde)
  Riyanto Subagja (3. Runde)
  Matthieu Lo Ying Ping (nicht angetreten)
  Yuhan Tan (2. Runde)
  Arvind Bhat (Viertelfinale)
  Kieran Merrilees (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Porntip Buranaprasertsuk (Viertelfinale)
  Busanan Ongbumrungpan (Champion)
  Gu Juan (Finalist)
  Petya Nedelcheva (1. Runde)
  Deng Xuan (2. Runde)
  Sashina Vignes Waran (1. Runde)
  Kristína Gavnholt (Viertelfinale)
  Karin Schnaase (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Zakry Abdul Latif / Fairuzizuan Tazari (nicht angetreten)
  Ruud Bosch / Koen Ridder (Viertelfinale)
  Pranav Chopra / Akshay Dewalkar (2. Runde)
  Wahyu Nayaka / Ade Yusuf (Champion)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Shinta Mulia Sari / Yao Lei (2. Runde)
  Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (2. Runde)
  Irina Khlebko / Ksenia Polikarpova (Viertelfinale)
  Imogen Bankier /  Petya Nedelcheva (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Muhammad Rizal / Debby Susanto (Finalist)
  Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan (Champion)
  Jorrit de Ruiter / Samantha Barning (nicht angetreten)
  Irfan Fadhilah / Weni Anggraini (Viertelfinale)
  Robert Blair / Imogen Bankier (nicht angetreten)
  Lukhi Apri Nugroho / Annisa Saufika (2. Runde)
  Edi Subaktiar / Gloria Emanuelle Widjaja (nicht angetreten)
  Nico Ruponen / Amanda Högström (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierergebnisse 2013

2013
BWF Grand Prix 2013
Badmintonwettbewerb in Almere